Lecherines puede referirse a:
 El nombre común de la planta Euphorbia amygdaloides.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.